Back on the Streets () — второй студийный альбом ирландского гитариста и певца Гэри Мура, изданный в 1978 году. При этом предыдуший альбом Мура, «Grinding Stone» (1973), был записан коллективом под названием «The Gary Moore Band», поэтому педанты от рок-истории считают первым реальным сольником диск 1978 года.

В записи альбома приняли участие басист-вокалист Фил Лайнотт и барабанщик Брайан Дауни из Thin Lizzy. Они появляются на четырёх песнях, включая «Don’t Believe A Word» (который первоначально была записана на альбоме Thin Lizzy 1976 года Johnny The Fox) и сингл «Parisienne Walkways», попавший в британский Топ-10.

На обложке альбома Мур изображен выходящим из печально известной тюрьмы «Уормвуд-Скрабс» во внутреннем лондонском районе Хаммерсмит и Фулем. Фотография была сделана Чалки Дэвисом.

Альбом был переиздан в 1989 году лейблом Grand Slam Records с пересмотренным порядком воспроизведения и дополнительным треком («Spanish Guitar»). Еще больше бонус-треков было доступно для скачивания и на ремастированном CD-издании Universal Music Group 2013 года. Треки «Road of Pain» и «Track Ten», записанные на тех же сессиях, остаются на данный момент неизданными. Ещё один релиз 2003 года с названием «Back on the Streets», но без какой-либо другой очевидной связи с оригинальным альбомом, представляет собой сборник лучших песен Гэри Мура.

Отзывы 
Эдуардо Ривадавия с сайта Allmusic.com оценил альбом в два с половиной балла из пяти, указав, что первая половина диска, выдержанная в стандартном для хард-рока духе, удалась Муру намного лучше второй, испорченной сомнительными фьюжн-партиями и чрезмерно слащавой балладой «Song for Donna».

Список композиций 
 «Back on the Streets» (Мур, Кэмпбелл) — 4:18
 «Don’t Believe a Word» (Фил Лайнотт) — 3:34
 «Fanatical Fascists» (Лайнотт) — 2:44
 «Flight of the Snow Moose» (Мур, Кэмпбелл) — 6:59
 «Hurricane» (Мур, Кэмпбелл) — 4:50
 «What Would You Rather Bee or a Wasp» (Мур, Кэмпбелл) — 4:48
 «Song for Donna» (Мур, Кэмпбелл) — 5:22
 «Parisienne Walkways» (Лайнотт, Мур) — 3:08

Участники записи 
 Гэри Мур: электрогитара, вокал
 Фил Лайнотт: бас-гитара, акустическая гитара, перкуссия, вокал в треках 5—8
 Джон Моул: бас-гитара в треках 1—4
 Дон Эйри: клавишные в треках 1—4
 Брайан Дауни: ударные, перкуссия в треках 5—8
 Саймон Филлипс: ударные, перкуссия в треках 1—4

Примечания 

Альбомы 1978 года
1978
Альбомы, записанные на Morgan Sound Studios